Z99 est un sigle qui peut faire référence à :
 une station de radio des îles Caïmans
 un facteur influant sur l'état de santé d'après la classification internationale des maladies

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres